Piquerobi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piquerobi (ort), São Paulo, 
 Piquerobi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar